Krombacher-Pokal ist der Name zahlreicher deutscher Fußballpokalwettbewerbe auf Verbands- und Kreisebene, die finanzielle Unterstützung durch die Krombacher Brauerei genießen:

 BFV-Krombacher-Pokal, der Verbandspokal des Badischen Fußballverbandes
 Brandenburgischer Landespokal, der Verbandspokal des Fußball-Landesverbandes Brandenburg
 Hessenpokal, der Verbandspokal des Hessischen Fußball-Verbandes
 Mecklenburg-Vorpommern-Pokal, der Verbandspokal des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern
 NFV-Pokal, der Verbandspokal des Niedersächsischen Fußballverbandes
 Sachsen-Anhalt-Pokal, der Verbandspokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt
 Westfalenpokal, der Verbandspokal des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen